Guerrini – cognome italiano
 Adriana Guerrini – soprano italiano
 Claudio Guerrini – conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano
 Giancarlo Guerrini – ex pallanuotista italiano
 Giovanni Guerrini – architetto, pittore e incisore italiano
 Giovanni Guerrini – ex calciatore italiano
 Giuseppe Guerrini – naturalista e storico italiano
 Giuseppe Guerrini – vescovo cattolico italiano
 Guglielmo Guerrini – allenatore di pallavolo e di canoa ed ex canoista italiano
 Guido Guerrini – compositore italiano
 Guido Guerrini – pilota e copilota di rally e viaggiatore italiano
 Ilio Guerrini – calciatore italiano
 Ivano Guerrini – calciatore italiano
 Jack Guerrini – cantante e attore italiano
 Josefa Idem Guerrini – politica ed ex canoista tedesca naturalizzata italiana
 Lorenzo Guerrini - scultore italiano
 Mauro Guerrini – bibliotecario e docente italiano
 Mino Guerrini –  pittore, sceneggiatore e regista italiano
 Mirko Guerrini – sassofonista, compositore e arrangiatore italiano di musica jazz
 Olindo Guerrini – poeta e scrittore italiano
 Orso Maria Guerrini – attore italiano
 Paolo Guerrini – funzionario e politico italiano
 Rocco Guerrini – militare ed architetto italiano
 Rodolfo Guerrini – sindacalista e politico italiano
 Virginia Guerrini – mezzosoprano italiano
 Vittoria Guerrini – vero nome di Cristina Campo, scrittrice, poetessa e traduttrice italiana